

Personnalités 

 Şenol Güneş (né en 1952), footballeur puis entraîneur turc ;
 Viktoriya Zeynep Güneş (née en 1998), nageuse ukrainienne ;
 Zehra Güneş (née en 1999), joueuse turque de volley-ball.

 Ivana Hoffmann (1995-2015), également connue sous le nom d'Avaşin Tekoşin Güneş, communiste féministe afro-allemande.